

België 
Een kerkgebouw, gewijd aan Juliana van Cornillon (Sainte-Julienne):
 Sint-Julianakerk (Luik)
 Sint-Julianakerk (Retinne)
 Sint-Julianakerk (Verviers)

Nederland 
 Julianakerk (Apeldoorn)
 Julianakerk (Bilthoven)
 Julianakerk (Dordrecht)
 Julianakerk (Oudebildtzijl)
 Julianakerk (Rotterdam)
 Julianakerk (Sassenheim)
 Julianakerk (Schiedam)
 Prinses Julianakerk (Scheveningen)
 Julianakerk (Transvaalkwartier)
 Julianakerk (Utrecht)
 Julianakerk (Veenendaal)

Kerkgebouw naar patroonheilige